1-я и Кадетская линии — улица на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Кадетская линия — нечётная сторона, расположена ближе к стрелке Васильевского острова; 1-я линия — чётная. Линии пролегают между Румянцевской площадью (Университетской набережной) и набережной Макарова, то есть между Большой и Малой Невой. Конец линий переходит в предмостную площадь, на которой и сходится с набережной Макарова у Тучкова моста, где у спуска с моста в сторону Малого пр. В. О. в мае 2012 г. начались работы по строительству второго выхода станции метро «Спортивная».

Параллельно улице за 1-й линией до Среднего пр. проходит ул. Репина — самая узкая улица в городе. По ней сзади подвозились провизия, вода к богатым домам, выходившим парадными фасадами на 1-ю линию, и осуществлялось их прочее хозяйственное обслуживание.

История и достопримечательности 
Как и другие линии Васильевского острова, 1-я и Кадетская линии предполагались как набережные каналов.

Название существует с 1737 года. Кадетская линия получила название по разместившемуся в её начале (на углу нынешней Университетской набережной) на территории бывшей усадьбы попавшего в опалу А. Д. Меншикова Первому Кадетскому корпусу, главной достопримечательностью которой был Меншиковский дворец, с 1980-х гг. являющийся музеем — филиалом Государственного Эрмитажа (сам дворец не выходит на линии).

C 1918 г. по 2007 г. Кадетская линия называлась Съездовской, так как в здании Первого Кадетского корпуса с  по  работал Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором дважды выступал В. И. Ленин с речами о партии власти и участии в Первой мировой войне.

Кадетская линия 

На Кадетской линии находятся такие исторические здания, как:
 Военной академии тыла и транспорта, ставшей преемницей Кадетского корпуса и занимавшей его помещения до своей реорганизации и передислокации в 2011 г., переданные в том году Санкт-Петербургскому государственному университету;
 дом архитектора А. П. Брюллова (брата знаменитого живописца Карла Брюллова), принадлежавший затем известному архитектору П. Ю. Сюзору (женившемуся на дочери А. П. Брюллова), где потом разместился Музей Старого Петербурга, ставший предтечей Музея истории города. На рубеже XX—XXI веков в доме размещалась Юношеская библиотека им. Н. А. Островского Централизованной библиотечной системы Василеостровского района, обслуживавшая и студентов окрестных вузов — СПбГУ и Филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена;
 православная церковь Святой Екатерины (1811—1823, арх. А. А. Михайлов 2-й);
 Дом 9, угловой по Кубанскому (1) и по Тучкову (4) переулкам — доходный дом Ф. И. Клеменца (А. И. Винтера). Первичная постройка появилась в 1841—1842 годах (архитектор Е. Т. Цолликофер. Изменения 1873 года проводились по проекту В. В. Виндельбандта. Перестройка 1900 года осуществлена Фёдором Лидвалем. 
 Дом 11 (Кубанский переулок, 2 / Тучков переулок, 6) — дом Р. В. Риттера, изначальная постройка восходит к 1720-м годам, позднее перестроена: в 1847—1849 гг. (арх. Е. Т. Цолликофер), 1849—1852 гг. (арх. Л. Л. Бонштедт). 
 Дом 17 — Дом В. В. Шувалова, первая постройка относится к 1-й половине XVIII в., перестроена в 1857 г. (арх. В. Я. Лангваген), позднее в 1875 г. (арх. Н. Ф. Беккер). 
 Дом 19 — Дом Э. Л. Гюнтера, 1-я пол. XVIII в., перестроен в 1868 г. (арх. Р. Е. Бергман). 
 Дом 21 (Тучков переулок, 16) — Дом архитектора Брюллова. Основан в 1780-е гг. перестроен в 1845 г., арх. А. П. Брюллов.  Дом, находившийся в неудовлетворительном состоянии, был выставлен на торги по программе «Аренда за рубль». Компания-победитель взяла на себя обязательство в течение семи лет платить в городскую казну более 700 тысяч рублей в месяц. Если за этот срок она сумеет отреставрировать здание площадью 2 тысячи кв. метров и успешно сдать работу КГИОП, то следующие 42 года арендная плата составит один рубль за один квадратный метр в год.
 Дом 23 (Тучков переулок, 18) — историческое здание 1720-х годов, в котором в 1792—1822 гг. жил художник Д. Г. Левицкий. Перестроено в 1905, арх-р Л. Л. Фуфаевский. 
 Дом 27 (Средний проспект, 5 / Тучков переулок, 22) — дом Д. Н. Голубина, 1810—1812 гг., арх. В. П. Стасов. 
 Дом 27, литера а (Тучков переулок, 22/24) — церковь Святой Великомученицы Екатерины, 1811—1823 гг. (арх. А. А. Михайлов 2-й), перестроена в 1861—1863 гг. (арх. А. М. Болотов, арх. Л. Л. Бонштедт). 
 Дом 29 (Тучков переулок, 24) — дом В. Голубина, 1823 г., арх. Х. Х. Бек. В 1911—1932 гг. здесь жил архитектор И. А. Фомин.

1-я линия 

На 1-ю линию выходит Румянцевский сад. На углу с Большим проспектом Васильевского острова находится лютеранская церковь Святой Екатерины (1768—1771, архитектор Ю. М. Фельтен). В начале XX века здесь поблизости жил художник Александр Бенуа с семьей.

Памятники архитектуры федерального значения и другие исторические здания:
 Дом 4, литера а (улица Репина, 3) — особняк купца Г. А. Корпуса. Изначально на этом участке находился двухэтажный каменный дом, построенный в  по образцу разработанному Леблоном (тип — «дом для именитых»). Этот дом принадлежал Ульяну Акимовичу Синявину — директору от строений городовых дел Санкт-Петербурга, близкому другу Доменико Трезини. В 1730-е здание арендовала Академия наук, в 1740-е оно перешло Коллегии иностранных дел, в 1757 году — Сухопутному шляхетскому корпусу, а в конце 1760-х — Академии художеств. В 1771 году участок вновь перешел в частные руки. В XIX веке дом дважды перестраивался: в 1842 году архитектором Л. Ф. Вендрамини и в 1879 году — В. А. Шретером. В. А. Шретер не только перестроил дом, но и увеличил его на один этаж. 
 Дом 8 — доходный дом купца Н. И. Блинова, 1720-х гг. (арх. М. З. Захаров), перестроен в 1873 г. В 1841—1844 гг. здесь жил баснописец И. А. Крылов. 
 Дом 10 — дом Г. И. Головкина (А. Н. Чичагова), 1720-е — 1730-е гг., перестроен в 1878 г., арх. Н. П. Басин. 
 Дом 12 — дом Леонтьевых (Шуберта Ф. Ф.). Трёхэтажное здание в семь окон по фасаду было построено в 1722—1741 гг. Центральный ризалит увенчан треугольным фронтоном, ось фасада подчеркнута трёхчастным окном. В 1807—1809 гг. был переделан фасад и сооружена парадная лестница. Парадные помещения находились на третьем этаже. Сохранились лепные карнизы с модульонами и розеттами и двери, обрамленные наличниками с сандриками на кронштейнах. Балконная дверь украшена двумя дорическими каннелированными колоннами. В 1775 году после смерти Николая Михайловича Леонтьева его сёстры продали дом «мастеру печения французских хлебов» Иоганну Христофоровичу Шафу. Затем дом несколько раз менял владельцев, пока его у майорши Басовой в декабре 1829 года не приобрел на имя своей жены начальник Военно-топографического депо генерал-майор Фёдор Фёдорович Шуберт. Предполагается, что при нём произошло полное изменение облика дома и автором перестройки мог быть архитектор А. П. Брюллов (жены Брюллова и Шуберта были родными сестрами). В 1871 году Ф. Ф. Шуберт-младший купил соседний дом майорши Кушелевой (№ 14), произвёл некоторые переделки в обоих домах и квартиры в них стали сдаваться внаём. В 1876 году здесь же поселилась с мужем С. В. Ковалевская. В 1892 году здания перешли к брату Софьи Ковалевской, Фёдору Васильевичу Корвин-Круковкому, для которого в 1892—1893 гг. архитектор А. П. Сосков произвёл переделки дворовых флигелей и расширил проёмы окон и дверей дома по проекту арх. Н. Бенуа. В 1893 году оба дома купил Б. К. Веселовский (хранитель отдела рисунков и гравюр в Императорском Эрмитаже), которому уже принадлежал дом № 16, где он и жил. В 1899 году архитектор Г. Б. Пранг перестроил флигель дома № 12; во дворе деревянные флигели были заменены на каменные. В 1915 оду новыми владельцами стали Сергей Николаевич Белоруков и Николай Павлович Козлов. 
 Дом 14, литера А — дом А. Сверчкова (Кушелевой), первая треть XVIII века, объект культурного наследия регионального значения. С 1798 по начало 1800-х в доме жил Иван Якимов, а в 1874 году — математик Софья Ковалевская.
 Дом 18 (Большой проспект Васильевского острова, 2 / улица Репина, 17) — дом И. В. Голубина (И. И. Зайцевского), построен в 1834 г. (арх. Х. Х. Бек), перестроен в 1878 г. (арх. Н. Ф. Беккер). 
 Дом 22 (улица Репина, 23) — Л. В. Измайлова (Е. С. Соловейчик), 1720—1730-х гг. Принадлежал Льву Васильевичу Измайлову (1685—1738) — сподвижнику Петра I, генерал-майору, дипломату, известному посольством в Китай в 1719—1722 годах. Измайлов был одним из тех, кто в 1718 году подписался под приговором царевичу Алексею. После смерти Измайлова дом многократно менял владельцев. В 1890 был перестроен по проекту архитектора Б. И. Гиршовича. При этом здание было надстроено на один этаж и стало трёхэтажным. В конце XX века в этом доме жил художник—баталист, профессор Академии художеств Б. П. Виллевальде. 
 Дом 24 (улица Репина, 25) — дом И. Стрешнева (Л. К. Ниппа), 1720-е — 1730-е гг., перестроен в 1834 г., и расширен арх-м Э. Ф. Крюгером в 1872—1873. 
 Дом 26 (улица Репина, 27) — доходный дом А. Г. фон Нидермиллера. Возведен в 1913—1915 годах М. Ф. Переулочным. В доме был спроектирован ряд крупных помещений для различных контор. В 1917 году часть из них были объединены и в общем зале устроен кинематограф. В 1919 году здесь располагался рабочий кинематограф «Мысль». В 1920-е годы дом переделали под школу. C 1970-х здесь располагается факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета.
 Дом 28 — дом Фреймана (Р. Н. Геймбюргера), сер. XVIII в., 1832 г., арх. И. Гагель (?), перестроен в 1858—1859 гг. (арх. Л. Л. Бонштедт).  Владельцем дома был гофмаклер столичной биржи купец Карл Фелейзен. С 1915 года в собственности обер-прокурора Святейшего Синода действительного статского советника Николая Раева. В доме жил предприниматель и археолог-самоучка Генрих Шлиман. На доме установлена памятная доска.
 Дом 30 — дом Долгоруковых, 1730—1740-е гг., частично перестроен в 1-й половине XIX в. 
 Дом 32, литеры Б, В (улица Репина, 33) — дом Бахов, 1730-е гг., перестроен в 1790-е гг. 
 Дом 38 (улица Репина, 39) — дом Ф. А. Бруни (Э. А. Пель), основан в 1720-е — 1730-е гг., неоднократно перестраивался: в 1873 г. надстроен арх-м Ю. Ф. Бруни, в 1913 г. — гражд. инж-рами А. Ф. Пелем и Г. Г. Цолликофером. 
 Дом 52 — здание Академии Российской, где эта академия находилась до 1841 г., а затем, став 2-м отделением Академии наук (Отделением русского языка и словесности), уступила место главному учебному заведению Католической церкви в дореволюционной России — Римско-католической духовной академии, существовавшей до 1918 г. Затем в этом здании находились различные просветительские организации, включая педагогический факультет Ленинградского гос. педагогического института, готовивший учителей начальных классов (ныне эта функция у Института детства РГПУ им. А. И. Герцена), затем общежитие ЛГПИ, а с конца 1980-х гг. филологический факультет и некоторые другие подразделения Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Факультет продолжает филологические и педагогические традиции своих предшественников, проводя, в частности, Шишковские чтения, посвященные памяти адмирала А. С. Шишкова, одного из президентов Академии Российской и министров просвещения России. 
 Дом 54 — в этом доме в квартире № 3 жил выдающийся геолог и географ Я. С. Эдельштейн. На здании установлен мемориальный знак.
 Дом 58 (2-я линия Васильевского острова, 47) — Детская больница Святой Марии Магдалины. 1770-е гг., 1792—1793 гг., арх. Руска Л. И., XIX в. — кон. XIX — нач. XX вв., арх. Квадри Д., арх. Плавов П. С., арх. Шиллинг А. Д., 1950-е гг.

Пересечения 
 Университетская набережная
 Академический переулок
 Большой проспект Васильевского острова
 Двинский переулок
 Кубанский переулок
 Средний проспект
 Магдалинский переулок
 набережная Макарова

В культуре 
Действие сказочной повести Антония Погорельского Чёрная курица, или Подземные жители происходит на 1-й линии Васильевского острова: «… вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний».

Примечания

Литература